Csehország
 Bystrá, település a Pelhřimovi járásban
 Bystrá nad Jizerou, település a Semilyi járásban
 Szlovákia
 Hegyesbisztra (1899-ig Sztropkó-Bisztra, szlovákul Bystrá), község az Eperjesi kerület Sztropkói járásában
 Sebesér (1886-ig Bisztra, szlovákul Bystrá), község a Besztercebányai kerületben, a Breznóbányai járásban